Abschermeningken ist der Name zweier ehemaliger ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. in Russland liegen:
 Obszarniki im Powiat Gołdapski der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren (Abschermeningken, Kreis Darkehmen, 1938–1945 Almental, Kreis Angerapp)
 Retschkalowo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk der russischen Oblast Kaliningrad (Abschermeningken, 1938–1946 Fuchstal, Kreis Gumbinnen)

Siehe auch: 
 Abscherningken